Dema peut désigner :
 les Dema, une population du Mozambique
Dema, la commune du département de Bittou au Burkina Faso.
 le dema, une langue bantoue